

Editoria 
 Quarta generazione – rivista italiana

Letteratura 
 Quarta generazione – antologia poetica di Piero Chiara del 1954

Telefonia 
 4G – tecnologie e standard di terza generazione nella telefonia cellulare

Videogiochi 
 Quarta generazione delle console per videogiochi
 Quarta generazione dei Pokémon